Německé slovo Eichhorn (česky „veverka“) může označovat:

příjmení 

 Albert Eichhorn (1856–1926) – německý historik, jeden ze zakladatelů vědecké disciplíny, která se nazývá historie náboženství
 Josef Eichhorn – československý politik německé národnosti
 Rudolf Eichhorn (rakouský politik) (1853–1925) – rakouský katolický duchovní a politik
 Heinrich Eichhorn († 1920) – rakouský politik
 Lisa Eichhorn (* 1952) – americká herečka, spisovatelka a producentka
 Rudolf Eichhorn (rakouský politik) (1853–1925) – rakouský římskokatolický duchovní a politik německé národnosti

geografie
 
 dřívější německý název obce Veveří v okrese Bruntál
 dřívější název polské obce Wiewiórki

Rozcestníky - příjmení